Trofej Poreč (engl. Poreč Trophy), kroz povijest poznat i pod nazivima Trofej Plava Laguna, G.P. Istra (engl. G.P. Istria), Trofej Rivijera (engl. Trophy Riviera) i G.P. Umag, je jednodnevna cestovna utrka koja se održava u Poreču. Utrka se originalno sastojala od challenge utrka, slično utrci Mallorca Challenge u Španjolskoj, ali nije uključivala ukupni poredak. Od 2004. održava se samo jedna utrka, u statistikama vođena kao sljedbenik utrke Trofej Poreč 1. Utrka je postala dio UCI Europe Toura 2005. godine.

Popis pobjednika 
Start – Cilj
2016.-... Poreč - Tar
2013.-'15. Poreč - Poreč
????.-'12. Poreč - Zelena Laguna

Statistika 
nakon 2019.

Vidi
 Trofej Umag
 Grand Prix Laguna Poreč
 Hrvatski biciklistički savez

Izvori
 Porec Trophy 1 (sitiodeciclismo.net)
 Porec Trophy 2 (sitiodeciclismo.net)
 Porec Trophy 3 (sitiodeciclismo.net)
 Porec Trophy 4 (sitiodeciclismo.net)
 Porec Trophy 5 (sitiodeciclismo.net)
 Porec Trophy 6 (sitiodeciclismo.net)
 Umag Trophy (sitiodeciclismo.net)
 Porec Trophy (cqranking.com)
 Porec Trophy (memoire-du-cyclisme.net) 

Međunarodna biciklistička natjecanja u Hrvatskoj
Šport u Poreču
Svjetska biciklistička natjecanja